Vesik ist der Familienname folgender Personen:
 Iiris Vesik (* 1991), estnische Sängerin und Theaterschauspielerin
 Rivo Vesik (* 1980), estnischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Veski